Teresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias — esposa do imperador D. Pedro II e imperatriz consorte do Império do Brasil
 Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias — Política brasileira no Mato Grosso do Sul
 Estrada de Ferro Donna Thereza Christina — no estado de Santa Catarina, Brasil
 Ferrovia Tereza Cristina —  empresa concessionária de ferrovias, no estado de Santa Catarina, Brasil

Desambiguações de história
Desambiguações de construções